Andrej Ivanovics Bogdanov (1692–1766) orosz bibliográfus, etnográfus
 Andrej Nyikolajevics Bogdanov (1958–1999) olimpiai ezüstérmes szovjet-orosz úszó
 Andrej Vlagyimirovics Bogdanov (1970) orosz politikus
 Andrej Igorevics Bogdanov (1992) világbajnoki ezüstérmes orosz bobos, olimpikon
 Andrej Viktorovics Bogdanov (1992) orosz műugró